Merga är ett släkte av nässeldjur. Merga ingår i familjen Pandeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Merga